Lors des guerres de la Révolution française, il y eut deux batailles de Zurich au cours de l’année 1799 :
 La première bataille de Zurich du  2 au 
 La deuxième bataille de Zurich les 25 et